Die Davidoff Swiss Indoors Basel 1999 waren die 30. Ausgabe des Tennis-Hallenturniers in Basel. Das Turnier war als Turnier der International Series Teil der ATP-Serie. Es fand vom 4. bis zum 10. Oktober 1999 statt und wurde in der St. Jakobshalle auf Teppich ausgetragen. Das Preisgeld betrug insgesamt 975'000 $, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 1'000'000 $. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Ergebnisse auf der Website der ATP

ATP Tour 1999
Tennisturnier in Münchenstein